Eisath ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Eisath (* 1984), italienischer Skirennläufer
 Magdalena Eisath (* 1986), italienische Skirennläuferin